Velika nagrada Japonske 1976 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 24. oktobra 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 73
| 1:43:58,86
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 72
| +1 krog
| 13
| 6
|-
! 3
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 72
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 72
| +1 krog
| 20
| 3
|-
! 5
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 72
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 72
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 72
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 72
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 9
| 18
|  Noritake Takahara
| Surtees-Ford
| 70
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 10
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 69
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 11
| 51
|  Masahiro Hasemi
| Kojima-Ford
| 66
| +7 krogov
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 58
| Pregrevanje
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Hans Binder
| Wolf-Williams-Ford
| 49
| Kolo
| 25
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 46
| Energy
| 14
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 38
| El. sistem
| 8
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 37
| El. sistem
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 35
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 33
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 52
|  Kazuyoshi Hoshino
| Tyrrell-Ford
| 27
| Pnevmatika
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Wolf-Williams-Ford
| 23
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 9
|  
| 23
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 7
|  
| 6
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 2
|  
| 3
|  
|-
! Ods
| 7
|  Larry Perkins
| Brabham-Alfa Romeo
| 1
|  
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 0
| Motor
| 9
|  
|-
! DNQ
| 54
|  Tony Trimmer
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Masahiro Hasemi 1'18.230

Formula 1 sezona 1976
1976